Шенандо́а — слово имеет индейское происхождение.

Шенандоа имеет следующие значения:

 Шенандоа — река на территории штатов Виргиния и Западная Виргиния, США.
 Шенандоа — долина на территории штатов Виргиния и Западная Виргиния, США.
 Шенандоа — национальный парк США.
 Шенандоа — округ в штате Виргиния, США
 Шенандоа — город в штате Техас, США
 Шенандоа — фильм американского режиссёра Энрю МакЛаглена.
 Шенандоа (ZR-1) — американский дирижабль, потерпевший катастрофу 3 сентября 1925 года.